Shower, film réalisé par Andy Warhol en 1966 ;
 Shower, film chinois réalisé par Zhang Yang en 1999 ;
 Shower, chanson de Becky G sortie en 2014.